UVP ist eine Abkürzung und steht für:

 Umweltverträglichkeitsprüfung, ein gesetzlich geregeltes Verfahren, mit dem die Auswirkungen von Vorhaben auf die Umwelt im Vorfeld der Entscheidung des Vorhabens festgestellt, beschrieben und bewertet werden; siehe auch: UVP in Österreich und Umweltverträglichkeitsprüfung in der Schweiz
 UVP-Richtlinie, Richtlinie 85/337/EWG vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten
 Unverbindliche Preisempfehlung
 Unfallvertrauensperson bei der Bundeswehr, siehe Sicherheitsbeauftragter
 Unique Value Proposition (UVP), siehe Alleinstellungsmerkmal

UVP